Змагання з боксу у ваговій категорії до 52 кг на Чемпіонаті світу з боксу 2017 пройшли з 26 серпня по 2 вересня.

Призери

Сіяні спортсмени 

<ol start="1">
  Йосвані Вейтія (Чемпіон)
  Сейбер Авіла (чвертьфінал)
  Мохамед Фліссі (другий раунд)
  Дмитро Замотаєв (другий раунд)

<ol start="5">
  Давид Хіменес (другий раунд)
  Брендан Ірвін (другий раунд)
  Даніель Асенов (другий раунд)
  Хамза Тоуба (перший раунд)

Змагання

Посилання 
Жеребкування

52 кг